Schlimmer ist der Familienname folgender Personen

 Hans-Dieter Schlimmer (* 1954), deutscher SPD-Politiker, erster Oberbürgermeister der Stadt Landau
 Norman Schlimmer (* 1967), deutscher Autor, Lyriker, Musiker, Konzertveranstalter und Zeichner